Kurt-Schumacher-Allee steht für:
 Kurt-Schumacher-Allee (Bremen)
 Kurt-Schumacher-Allee (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-St. Georg

Siehe auch:
 Kurt-Schumacher-Brücke
 Kurt-Schumacher-Straße